Theophanes bzw. Theophan ist der Name folgender Personen:
 Theophanes von Mytilene (1. Jh. v. Chr.), griechischer Geschichtsschreiber
 Theophanes von Byzanz, spätantiker Geschichtsschreiber
 Theophanes (8./9. Jh.), christlicher Heiliger und Chronist
 Theophanes der Grieche  (auch Feofan Grek, um 1400), Ikonenmaler in Russland
 Theophanes der Kreter (Theophanes Strelitzas), griechischer Ikonen- und Freskenmaler im 16. Jahrhundert
 Theophanes I. Karykes († 1597), orthodoxer Bischof von Philippopolis und Athen und Patriarch von Konstantinopel
 Theophanes III. (um 1570–1644), orthodoxer Patriarch von Jerusalem
 Theophan (Bischof, 1815) (Theophan der Klausner; 1815–1894), russischer Bischof
 Theophan (Bischof, 1875) (1875–1940), russischer Bischof, Beichtvater des Zaren Nikolaus II. und seiner Gattin

Siehe auch:
 Theophanu